Il barone di Rocca Antica è un intermezzo basato su un libretto di Giuseppe Petrosellini messo in musica da diversi compositori:
Il barone di Rocca Antica di Carlo Franchi e Pasquale Anfossi (1771)
Il barone di Rocca Antica di Antonio Salieri (1772)
Il barone di Rocca Antica di Carl Ditters von Dittersdorf (1776)